Bushmaster může mít různé významy:

Zoologie 

anglické jméno pro křovináře, jihoamerické hady rodu Lachesis, zejména křovináře němého

Zbrojní průmysl 

Bushmaster Firearms International, americká zbrojovka
 Bushmaster ACR, útočná puška
 Bushmaster M4, varianta útočné karabiny M4
 Bushmaster XM-15, karabina řady AR-15
 .450 Bushmaster, puškový náboj
jedna z variant amerického obojživelného vozidla Landing Vehicle Tracked
M242 Bushmaster, americký automatický kanón ráže 25 mm
Mk44 Bushmaster II, jeho varianta ráže 30 mm
Bushmaster Protected Mobility Vehicle, australské obrněné vozidlo

Letecká doprava 

Stout Bushmaster 2000, americký letoun navazující na Ford Trimotor

Zábava 
 Bushmaster (DC Comics), fiktivní superhrdina vydavatelství DC Comics
 Bushmaster (Marvel Comics), dva fiktivní superhrdinové vydavatelství Marvel Comics